Bastard se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Thomas Bastard
 Toussaint Bastard

Vezi și